Die First Division 1960/61 war die 23. Spielzeit der höchsten zyprischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 15. Oktober 1960 und endete am 2. Juli 1961.

Meister wurde Omonia Nikosia.

Modus 
13 Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Ab dieser Saison galt ein neues Punktesystem. Bei einem Sieg gab es drei Punkte, bei einem Unentschieden zwei und bei einer Niederlage einen Punkt.

Vereine

Abschlusstabelle 
Sieg = 3 Punkte – Remis = 2 Punkte – Niederlage = 1 Punkt

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Cyprus 1960/61 auf eu-football.info

1960
Fußballsaison 1960/61